Nikolaj Konstantinovič Borščevski (), ruski hokejist, * 12. januar 1965, Tomsk, Rusija.

Borščevski je v sovjetski ligi oziroma ruski ligi igral za kluba Dinamo Moskva in Spartak Moskva, skupno je na 345-ih prvenstvenih tekmah dosegel 80 golov, v drugem delu kariere pa je igral tudi v ligi NHL za klube Toronto Maple Leafs, Calgary Flames in Dallas Stars, skupno je v ligi NHL na 162-ih tekmah dosegel 49 golov in 73 podaj. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo in bil s sedmimi goli na osmih tekmah tudi prvi strelec olimpijskega turnirja, za rusko reprezentanco pa enem Svetovnem prvenstvu.

Pregled kariere 

|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 82
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 83
|
| 5
| 6
| 5
| 11
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 34
| 4
| 5
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
| 7
| 6
| 7
| 13
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 34
| 5
| 9
| 14
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 31
| 6
| 4
| 10
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 28
| 1
| 4
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 37
| 11
| 7
| 18
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 43
| 7
| 8
| 15
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 48
| 17
| 25
| 42
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 45
| 19
| 16
| 35
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 34
| 22
| 13
| 35
|
| 14
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 7
| 2
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 92/93
|
| 78
| 34
| 40
| 74
|
| 28
|
| 16
| 2
| 7
| 9
|
| 0
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 93/94
|
| 45
| 14
| 21
| 35
|
| 10
|
| 15
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 94/95
|
| 9
| 5
| 1
| 6
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 94/95
|
| 19
| 0
| 5
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 94/95
|
| 8
| 0
| 5
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 95/96
|
| 12
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 95/96
|
| 8
| 0
| 4
| 4
| +3
| 27
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 96/97
|
| 42
| 15
| 29
| 44
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 97/98
|
| 46
| 10
| 17
| 27
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 632
| bgcolor="#7FFF00" | 194
| bgcolor="#7FFF00" | 234
| bgcolor="#7FFF00" | 428
| bgcolor="#7FFF00" | +3
| bgcolor="#7FFF00" | 273
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 10
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Toronto Maple Leafs)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Spartak Moskva
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti Kölner Haie
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih